Шурко — имя фамилия.
 Шурко, Владимир Михайлович (1926 — ?) — советский государственный деятель, председатель исполкома Одесского городского совета.
 Шурко, Евгений Петрович (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.